Federico Guillermo de Hohenzollern-Hechingen (en alemán, Friedrich Wilhelm von Hohenzollern-Hechingen; Hechingen, 20 de septiembre de 1663-ibidem, 14 de noviembre de 1735) fue el cuarto príncipe de Hohenzollern-Hechingen y también mariscal de campo imperial.

Biografía 
Federico Guillermo era el hijo mayor del príncipe Felipe de Hohenzollern-Hechingen (1616-1671) de su matrimonio con María Sidonia (1635-1686), la hija del margrave Hermann Fortunato de Baden-Rodemachern. Todavía era menor de edad cuando sucedió a su padre como príncipe, de tal modo que su madre asumió la regencia. Federico Guillermo fue enviado a Baden, donde recibiría su educación. Más tarde completó su formación militar en Viena. Para finales de 1681, asumió él mismo el gobierno de Hohenzollern-Hechingen.

En el ejército imperial, Federico Guillermo era mariscal de campo y dueño de un regimiento de coraceros que llevaba su nombre. En 1682, participó en la supresión de un alzamiento en Hungría y en la victoria en la batalla de Slankamen.

En 1702, fue hecho prisionero en Friedlingen. Sin embargo, consiguió liberarse. Dos años más tarde, luchó en el lado victorioso en la batalla de Blenheim. También en 1704, combatió a las órdenes del mariscal de campo Sigbert Heister para suprimir otro alzamiento húngaro.

Con el permiso del emperador, Federico Guillermo alcanzó un acuerdo con el elector de Brandeburgo sobre el Burgraviato de Núremberg y se convirtió en uno de los primeros galardonados con la Orden del Águila Negra prusiana.

Matrimonio e hijos 
Federico Guillermo estuvo casado dos veces. Contrajo matrimonio por primera vez el 22 de enero de 1687 en Viena con María Leopoldina (1666-1709), hija del conde Jorge Luis de Sinzendorf. Con ella, tuvo los siguientes hijos:
 Federico Luis (1688-1750), príncipe de Hohenzollern-Hechingen.
 Ludwige Ernstina Federica (1690-1720), desposó en 1713 al príncipe Antonio de Lamberg (1678-1759).
 Carlota (1692-1692).
 Cristina Eberardina Federica (1695-1754), abadesa de la Abadía de Munsterbilzen.
 Federico Carlos (1697-1697).
 Sofía Juana Federica (1698-1754), abadesa de la Abadía de Munsterbilzen.

Contrajo matrimonio con su segunda esposa el 7 de septiembre de 1710 en Hechingen. Ella era la baronesa Maximiliana Magdalena de Lützau (1690-1755). El emperador Carlos VI la había elevado a "condesa de Homburg" y este matrimonio no fue considerado morganático. El matrimonio produjo dos hijos:
 Hermann Everardo Federico (1711-1726), conde de Hohenzollern.
 María Maximiliana (1713-1743), desposó en 1741 al conde Innocent Künigl de Ehrenburg (1714-1764).

Ancestros

Referencias 
 E. G. Johler: Geschichte, Land- und Ortskunde der souverainen teutschen Fürstenthümer Hohenzollern, Hechingen und Sigmaringen, 1824, p. 56 ff (Online)
 Gustav Schilling: Geschichte des Hauses Hohenzollern, in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, nach Urkunden und andern authentischen Quellen, F. Fleischer, 1843, p. 238 ff

Príncipes de Hohenzollern-Hechingen
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Mariscales de campo de Alemania
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Nobles de Alemania del siglo XVII
Nobles de Alemania del siglo XVIII